Northport steht für: 

 Northport (Alabama), Stadt im Tuscaloosa County, Alabama, USA 
 Northport (Maine), Ort im Waldo County, Maine, USA 
 Northport (Michigan), Dorf im Leelanau County, Michigan, USA 
 Northport (Nebraska), Ort im Morrill County, Nebraska, USA 
 Northport (New York), Dorf im Suffolk County, New York, USA 
 Northport (Tennessee), Ort im Cocke County, Tennessee, USA  
 Northport (Washington), Ort im Stevens County, Washington, USA 
 Northport (Door County, Wisconsin), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Door County, Wisconsin, USA 
 Northport (Waupaca County, Wisconsin), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Waupaca County, Wisconsin, USA 

Siehe auch:

 North Port